Еспањита има више значења:

 Еспањита (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Еспањита (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Еспањита (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Еспањита (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Еспањита (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Еспањита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Еспањита (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Еспањита (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Еспањита (Еспањита, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Еспањита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику